Lydia Valentín Pérez, née le , est une haltérophile espagnole.

Carrière 
Aux Jeux olympiques d'été de 2012, elle termine  en moins de 75 kg mais récupère en 2019 la médaille d'or après la disqualification pour dopage des trois athlètes composant le podium : la Kazhake Svetlana Podobedova, la russe Natalia Zabolotnaya et la biélorusse Iryna Kulesha.

Palmarès

Jeux olympiques 
 2016 à Rio de Janeiro
  Médaille de bronze en moins de 75 kg.
2012 à Londres
 Médaille d'or en moins de 75 kg.
 2008 à Pékin
  Médaille d'argent en moins de 75 kg.

Championnats du monde 
 2017 à Anaheim
  Médaille d'or en moins de 75 kg.
 2013 à Wrocław
  Médaille de bronze en moins de 75 kg.

Championnats d'Europe 
 2018 à Bucarest
  Médaille d'or en moins de 75 kg.
 2017 à Split
  Médaille d'or en moins de 75 kg.
 2015 à Tbilissi 
  Médaille d'or en moins de 75 kg.
 2014 à Tel Aviv
  Médaille d'or en moins de 75 kg.
 2013 à Tirana
  Médaille d'argent en moins de 75 kg.
 2012 à Antalya
  Médaille d'argent en moins de 75 kg.
 2011 à Kazan
  Médaille de bronze en moins de 75 kg.
 2009 à Bucarest
  Médaille de bronze en moins de 75 kg.
 2008 à Lignano Sabbiadoro
  Médaille d'argent en moins de 75 kg.
 2007 à Strasbourg
  Médaille de bronze en moins de 75 kg.

Liens externes

Références

Haltérophile espagnole
Haltérophile (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2008
Haltérophile (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2012
Haltérophile (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2016
Championne d'Europe d'haltérophilie
Championne olympique d'haltérophilie
Championne olympique espagnole
Médaillée d'argent olympique espagnole
Médaillée de bronze olympique espagnole
Naissance à Ponferrada
Naissance en février 1985
Haltérophile (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2020